No total, 366 judocas obtiveram qualificação para os Jogos através dos torneios continentais, além de outras 20 vagas destinadas por uma comissão tripartite, o que elevou para 386 o número final de atletas.

Cada Comitê Olímpico Nacional (CON) pode contar com apenas um judoca por categoria. As vagas foram destinadas através das seguintes qualificatórias:

¹Duas vagas adicionais foram distribuidas para a União de Judô da Ásia.

²Atletas do país-sede obtiveram classificação automática independente do campeonato mundial ou no sistema qualificatório asiático.

Sumário de qualificação 

* Se um atleta da China termina entre os seis primeiros no Mundial, a sua vaga vai para a União de Judô da Ásia.

Jogos Olímpicos de Verão de 2008 - Qualificação